Ceci est une comparaison des  les plus connus.

Généralités

PHP

ASP.NET

C++

ColdFusion Markup Language (CFML)

ECMAScript

Java

JavaScript

Scala

Perl

Python

Ruby

Autres

Comparaison des fonctionnalités

ASP.NET

C++/C

ColdFusion Markup Language (CFML)

ECMAScript

Java

JavaScript

Perl

PHP

Python

Ruby

Scala

Autres

Notes et références

Voir aussi 
 Application web
 Système de gestion de contenu

Application web
frameworks
framework d'application webs